Иван Николаевич Борисов:
 Борисов, Иван Николаевич (1860—1928) — инженер путей сообщения.
 Борисов, Иван Николаевич (род. 1957) — учёный в области технологии производства цемента. Примечания